Карл Ка́рлович Шульц:
 Шульц, Карл Карлович (1823—1876) — русский художник, академик живописи Императорской Академии художеств.
 Шульц, Карл Карлович (1835—1875) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.